

Гулбоака () — село у Оргіївському районі. Входить до складу комуни Гетлова.
 Гулбоака () — село у Кишиневі.